De Wereldkampioenschappen darten (of WDF World Cup) is een dartstoernooi georganiseerd door de World Darts Federation. Het toernooi werd gehouden van 1 oktober 1997 tot en met 4 oktober 1997 in Perth, Australië.

Deelnemende landen
Er namen 26 landen deel aan de WDF World Cup 1997.

Heren teams

Laatste 16 tot finale

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen individueel

Kwartfinale tot finale

Externe link
 WDF Officiële Website

1997
Darts in 1997
Wereldkampioenschap in Australië
Sport in Perth (Australië)